

Sciences et techniques 
 Fraternité est l'un des arcs de la planète Neptune.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 la fraternité remontrante (ou remonstrante) est un mouvement protestant né au début du  ;
 Fraternité () est le nom d'associations ouvrières socialistes juives nées à partir de 1892 en Galicie ;
 La Fraternité blanche universelle est un mouvement initiatique créé en 1922 en Bulgarie par Peter Deunov.

Culture et société 
 Fraternité

Associations 
 Fraternité (association)
 Fraternité étudiante

Cinéma et télévision 

 Fraternité, un film américain de King Vidor (1925) ;
 Fraternité, un téléfilm français de René Lucot (1954) ;
 La Fraternité ou la Mort, un téléfilm américain de Paul Wendkos (1970).

Édition 
 Fraternité Matin, un quotidien ivoirien
 Fraternité (journal béninois), un journal béninois

Littérature 
 Dans le roman 1984, la  est une organisation clandestine, unissant les opposants au pouvoir en place en Océania, dont le leader est Emmanuel Goldstein.

Marine 
 Fraternité est une yole de Bantry basée à Brest.

Monuments 
 Fort de la Fraternité, fortification datant de la fin du XVIIIe siècle, située sur la commune de Roscanvel (Finistère-29), inutilisé depuis 1870, actuellement en ruine.
 Pont international de la Fraternité, pont joignant l'Argentine et le Brésil en franchissant le rio Iguaçu.

Musique 
 Fraternity, un groupe de rock australien.

Spiritualité 
 Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, société de prêtres catholiques traditionalistes.
 Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, société de prêtres.
 Fraternités laïques dominicaines ou Tiers Ordre dominicain.
 Fraternités monastiques de Jérusalem, Institut religieux catholique d'inspiration bénédictine.
 Vraie fraternité, loge maçonnique appartenant au Grand Orient de France.
 Fraternité blanche, maîtres de sagesse (mahatmas) de Helena Blavatsky.